|}

Die Tōkaidō-Shinkansen (jap. ), benannt nach der historischen Fernstraße Tōkaidō, ist eine 515,4 Kilometer lange, normalspurige japanische Eisenbahn-Schnellfahrstrecke der Bahngesellschaft JR Central zwischen den Bahnhöfen Tōkyō (Tōkyō) und Shin-Osaka (Osaka).

Mit mehr als 400.000 Reisenden pro Werktag gilt sie als die am stärksten belastete Hochgeschwindigkeitsstrecke der Welt.

Geschichte 
Die Betriebsaufnahme der Strecke erfolgte am 1. Oktober 1964, vor den Olympischen Sommerspielen von Tokio. Sie war die erste Strecke des Shinkansen-Systems und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h (ab Oktober 1965: 210 km/h) die erste Strecke für den Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsverkehr (planmäßige Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h) weltweit.

Mit Tokio, Yokohama, Osaka und Nagoya verbindet die Strecke die vier größten Städte in Japan. Im Raum Tokio werden dabei drei Bahnhöfe durch die Tokaido-Shinkansen bedient: Tokio, Shinagawa und Shin-Yokohama. Entlang der Strecke liegen insgesamt 16 Bahnhöfe, die bedarfsabhängig bedient werden.

Das Hochgeschwindigkeitsnetz wurde durch die San’yō-Shinkansen im März 1972 bis Okayama (171 km) und 1975 bis Hakata (393 km) verlängert.

1971 verkehrten rund 100 Züge pro Tag und Richtung auf der Strecke. Im März 1972 wurde eine computergestützte Zugüberwachung in Betrieb genommen. Am 14. März 1992 startete JR Central mit dem Nozomi ein drittes Zugangebot auf der Strecke. Mit täglich zunächst zwei Zugpaaren verkehrten die neuen Züge der Shinkansen-Baureihe 300 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h. Die Fahrzeit auf der 515-km-Strecke konnte damit auf zweieinhalb Stunden reduziert werden. Weitere Einheiten der 300er Serie ergänzten in den folgenden Monaten den Nozomi und die acht Hikari- und drei Kodama-Züge.

Zur Betriebsaufnahme verkehrten 60 Züge pro Tag über die Strecke. Im Juli 1967 wurde die Marke von 100 Millionen Reisenden erreicht. Ende der 1980er Jahre verkehrten 250 Züge pro Tag über die Strecke, bei mehr als 100 Millionen Reisenden pro Jahr. Der Anteil der Shinkansen am Modal Split auf der Verbindung zwischen Tokio und Ōsaka lag in dieser Zeit bei 85 Prozent. Eine Studie in den frühen 1990er Jahren ergab, dass 55 Prozent des Verkehrs von anderen Eisenbahnlinien auf die Tōkaidō-Shinkansen übergingen. Aus der Luftfahrt waren 23 Prozent sowie aus Bussen und Pkw insgesamt 16 Prozent auf die neue Linie übergegangen. Sechs Prozent des Verkehrs sind neu entstanden. Der Luftverkehr zwischen Nagoya und Tokio wurde nach Eröffnung der Strecke eingestellt. 132 Millionen Fahrgäste nutzten im Jahr 2002 die Tokaido-Shinkansen.

Seit dem Fahrplanwechsel im Oktober 2003 liegt die Höchstgeschwindigkeit aller drei Zugarten (Nozomi, Hikari, Kodama) bei einheitlich 270 km/h. Seit März 2008 verkehren die Nozomi-Züge zwischen 6:50 und 10:10 Uhr bzw. 16:30 und 19:30 (jeweils Abfahrt Tokio) im Zehn-Minuten-Takt zwischen Tokio und Osaka. Die regelmäßige Reisezeit zwischen Tokio und Osaka liegt bei rund 155 Minuten. Die schnellsten, in Tagesrandlage verkehrenden, Züge zwischen Tokio und Osaka erreichen dabei eine Fahrzeit von 145 Minuten (213,2 km/h Reisegeschwindigkeit). Der schnellste Zug (N 1, ab 6:00 Uhr Tokio) legt die 1069 km lange Gesamtstrecke zwischen Tokio und Hakata in 290 Minuten zurück (221,2 km/h Reisegeschwindigkeit).

Als betrieblich hinderlich gelten die Abzweiggeschwindigkeiten von nur 70 km/h auf den Unterwegsbahnhöfen, die von langsameren Zügen zur Überholung durch schnelle Züge genutzt werden.

Zwischen Tokio und Osaka werden täglich 240 Abfahrten angeboten. Das Flugangebot liegt bei 114 Flügen. Der Marktanteil der Schiene (im Vergleich zum Flugverkehr) lag 2005 bei 81 Prozent, 2008 noch bei 80 Prozent. Zwischen Tokio und Okayama (676,3 km) lag der Marktanteil der Schiene 2008 bei 61 % (2005: 57 %), zwischen Tokio und Hiroshima (821,2 km) bei 54 % (2005: 47 %) sowie zwischen Tokio und Fukuoka bei 8 % (2005: 9 %).

Im Fiskaljahr 2003 betrug die Verspätung lediglich 0,1 Minuten/Zug, Naturkatastrophen mit eingerechnet. Eine Untersuchung der Verspätungsursachen für Verspätungen von mehr als zehn Minuten in den ersten fünf Betriebsjahren ergab, dass 52 Prozent auf Störungen der Signalanlagen, 36 Prozent auf Fahrleitungs-Störungen und 12 Prozent auf Unterwerk-Probleme zurückzuführen war.

Bahnhöfe

Streckenverlauf

Tokio – Nagoya 
Am Bahnhof Tokio nimmt die Strecke ihren Ausgang: Tokio liegt in der Kantō-Ebene, der Hauptbahnhof in der Nähe des Kaiserpalasts. In der Ebene, noch parallel, aber hinter der Küstenlinie der Bucht von Tokio, wird Shinagawa mit seinem Eisenbahnknoten passiert. Quer durch den dichtbesiedelten Großraum Tokio weicht nun die Trassierung weiter landeinwärts ab, überbrückt den Tama (Fluss) und erschließt Kawasaki wie Yokohama. Westlich von Yokohama, nach dem Mündungsgebiet des Sagami, wird dann in denn Oiso-Hügeln Ninomiya (Kanagawa) und damit wieder Küstennähe erreicht. 

Nach Durchmessen des Sakawa-Tals kürzt die Streckenführung zwischen Atami und Mishima im Shin-Tanna-Tunnel durch ihren gebirgigen Hals den Küstenverlauf der Izu-Halbinsel ab. Am Fuße des Ashitaka gelangt die Strecke in Hanglage nach der Stadt Fuji, von wo aus der höchste Berg Japans, der Fuji, herübergrüßt. Neuerlich das Küstengebirge mit zahlreichen Kunstbauten nützend, gelangt der Tokaido-Shinkansen über Shizuoka und Hamamatsu in die Nobi-Ebene und nach Nagoya.

Nagoya – Osaka 
Nagoya wird westwärts verlassen, um in einer Senke zwischen den Ibuki-Bergen und den Suzuka-Bergen über Sekigahara aus der Nobi-Ebene in das Becken des Biwa-Sees überzusetzen. Im flachen Südteil erreicht die Strecke den Südzipfel des Gewässers und durchtunnelt dann die Hira-Berge bei Ōtsu hinein in das Stadtgebiet von Kyoto, das sich im Yamashiro - Becken ausdehnt. Rechtsseitig des Katsura-Flusses, dann des Yodo, wird in der Ebene Osaka mit seinem Bahnhof Bahnhof Shin-Osaka erreicht.

Weblinks

Einzelnachweise 

Shinkansen
Schnellfahrstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Tokio
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Kanagawa
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Shizuoka
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Aichi
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Gifu
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Shiga
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Kyōto
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Osaka
Central Japan Railway Company